Teruel puede referirse a:

Geografía
Teruel, una ciudad de la provincia de Teruel, Aragón, España.
Provincia de Teruel, una provincia de Aragón, España.
Comunidad de Teruel, una comarca de Aragón, España.
Diputación Provincial de Teruel, una institución pública de la provincia de Teruel, Aragón, España.
Teruel (Huila), un municipio ubicado en el departamento del Huila, Colombia.

Guerra
Clase Teruel,  dos destructores italianos de clase Alessandro Poerio.
Teruel (1937), fue un destructor de la clase Teruel perteneciente a la Armada Española que participó en la guerra civil española en el bando nacional.
Teruel (lanzacohetes múltiple), un lanzacohetes múltiple de 140 mm español.
Batalla de Teruel, conjunto de operaciones militares que tuvieron  durante la Guerra Civil Española, la ciudad de Teruel y sus alrededores.

Lugares
Estación de Teruel, una estación ferroviaria situada en la ciudad de Teruel, Aragón, España.
Aeródromo de Teruel, un aeródromo de la Provincia de Teruel, España.
Central térmica de Andorra o central térmica Teruel, una central carboeléctrica en Teruel, Aragón, España.
Cerámica de Teruel, la artesanía más importante de la ciudad Teruel, Aragón, España.

Deportes
Club Deportivo Teruel, un club de fútbol, de la ciudad de Teruel, Aragón, España.
Club Voleibol Teruel, un equipo de voleibol de la ciudad de Teruel, Aragón, España.

Personas
Kike Teruel (1965-), un cantante argentino.
Eloy Teruel (1982-), un ciclista español.

Publicaciones 
 Teruel, periódico editado entre 1923 y 1931.
 Teruel, revista fundada en 1949.
 Diario de Teruel, periódico fundado en 1980.
 La Voz de Teruel, periódico editado entre 1923 y 1936.

Miscelánea 
Jamón de Teruel,  la denominación de origen del jamón hecho en la provincia de Teruel.
Sierra de Teruel, una película francoespañola dirigida por el escritor francés André Malraux.